Uomini coraggiosi (The Great Barrier) – film del 1937 diretto da Geoffrey Barkas e Milton Rosmer
Uomini coraggiosi (Smelye lyudi) – film del 1950 diretto da Konstantin Yudin